Пётр Афана́сьевич Бузу́к (псевдонимы П. Росич, П. Г.;  или 2 июня, с. Шерпены, Бендерский уезд, Бессарабская губерния, Российская империя или с. Терновка, Парканская волость Тираспольский уезд Херсонская губерния, Российская империя — , Вологда, Россия) — русский, советский, украинский и белорусский лингвист-славист, педагог. Доктор филологических наук (1924).

Биография 
Относительно места рождения нет однозначной информации. По одной версии, родился в с. Шерпены Бендерского уезда Бессарабской губернии, по другой — в с. Терновка Парканской волости Тираспольского уезда Херсонской губернии в семье народного учителя.

В 1904—1910 гг. — учился в Алексеевском реальном училище в Тирасполе, где был одним из лучших учеников. После его окончания самостоятельно готовился и поступил в Императорский Новороссийский университет (ныне — Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова) в Одессе на историко-филологический факультет. Окончил его в 1916 году. По представлению профессора Б. Ляпунова был оставлен в университете для подготовки к профессорскому званию.

С 1920 года — преподавал в Гуманитарно-общественном институте, Археологическом институте, в Одесском институте народного образования (бывший Новороссийский университет).

Изучал проблемы праславянского языка, диалектного дробления языка славян дописьменной эпохи, языка древних славянских памятников, а также памятников древней Руси, вопросы общего и сравнительного языкознания, психологии речи, изучал филологическую деятельность Александра Потебни, Б. Ляпунова, Алексея Соболевского, Ивана Бодуэна де Куртенэ и др. Много трудов посвятил истории и диалектологии украинского языка, анализу языка и стиля отдельных произведений украинской литературы, особенностям современного украинского языка.

В 1924 году — магистр Петр Бузук защитил докторскую диссертацию по филологии на тему «К вопросу о месте написания Мариинского евангелия» (речь шла о Болгарии).

С осени 1925 года по приглашению ректора Белорусского государственного университета Владимира Пичеты переехал в Минск, где преподавал в БГУ. В 1926 году перешел в Институт белорусской культуры (ученый секретарь с 1929 года). Председатель Диалектологической комиссии с 1929 года.

В 1929 году принял участие в I Международном конгрессе славистов в Праге, где выступил с идеей создания общеславянского лингвистического атласа.

Много сделал для развития белорусского языкознания. Крупнейшим его достижением в этой области стала монография «Попытка лінгвістычнае географіі Беларусі. Ч. 1. Фонетыка и морфолегія. Вып. 1. Гаворкі Цэнтральнае и Ўсходняе Беларуси и суседніх мясцовасьцяй Украіны и Вялікарасіі ў першай чвэрці XX века». (Минск, 1928 год). В то же время продолжал украиноязычные работы.

Под псевдонимами П. Росич, П. Г. подобное печатал свои стихи, прозу, переводы. С 1928 года был членом литературного объединения «Маладняк».

6 августа 1930 года ГПУ Белорусской ССР арестовал его по делу «Союза освобождения Беларуси» (впоследствии уволенный).

С 1931 года был директором Института языкознания АН БССР. Одновременно заведовал кафедрой языкознания в БГУ, читал там курс общего языкознания, методику и научную грамматику белорусского языка.

9 февраля 1934 года — второй арест. По постановлению «тройки» от 3 апреля 1934 года выслан в Вологду на 3 года, где работал библиотекарем (1934—1935 годы) и преподавал немецкий язык в пединституте.

После окончания срока ссылки, 15 июля 1937 года арестован в третий раз, после длительного следствия приговорен к расстрелу, расстрелян 7 декабря 1938 года в Вологде.

В 1956 году посмертно реабилитирован.

В той или иной степени владел всеми славянскими, румынским (молдавским), итальянским, немецким, английским, татарским, ивритом, латынью и некоторыми другими языками.

Работы 
 Очерки по психологии языка: Краткое руководство по вопросам общего языковедения. А., 1918;
 Речь и правописание в произведениях Г. С. Сковороды: Памяти Г. С. Сковороды (1722—1922): Сб. ст. А., 1923;
 Заметки с украинского языка: Две подробности рус. звучные // Slavia. 1924. Seš. 3. Roč. 3;
 Внимания к причастий в русском языке // Вісн. Одесс. комиссии краеведения при ВУАН. 1925. Ч. 2-3;
 Взаимоотношения между украинским и белорусским языками: Методол. очерк // Зап. Истор.-филол. отдела УАН. 1926. Кн. 7-8;
 Несколько внимание о молдавско-украинские отношения // Украина. К., 1926;
 Памяці Франка // Полымя. 1926. № 4;
 Украинские этимологии // Зап. Истор.-филол. отдела УАН. 1926. Кн. 7-8;
 Из лингвистических раскопок на Беларуси: Грамат. и етимол. заметки // Там же. 1927. Кн. 13-14;
 Очерк истории украинского языка. Введение, фонетика и морфология с приложением исторической хрестоматии // Там же. Кн. 48; * Діалектологічний очерк Полтавской области // Рус. діалектол. зб. Кн. 2. К., 1929;
 Историческая фонетика и морфология украинского языка: Истор. курс укр. языка. Х., 1929 (соавт.);
 С исторической диалектологии украинского языка. Говор Луцкого евангелия 14. // Зб. комиссии для исслед. истории рус. языка. К., 1931. Т. 1.

Примечания

Ссылки 
 Эксперт
 Петр Афанасьевич Бузук // Официальный сайт Государственной администрации г. Тирасполя и г. Днестровская
 Петр Бузук // ПОГИБШИЕ ПОЭТЫ — жертвы коммунистических репрессий
 Писатель-славяновед Петр Бузук // Первый Приднестровский (видеосюжет), июнь 2016

Литература 
 Ильяш М. И. Петр Афанасьевич Бузук: Одесс. период наук. деятельности // Тезисы наук. конф. Одесс. ун-ту. 1965;
 Раманович Я., Юрэвіч А. П. А. Бузук. Мінск, 1969;
 Зленко Г. Д. Страницы биографии П. А. Бузука // Кодры. 1973. № 2;
 Бузук Петр Афанасьевич // Булахов М. Г. Восточнославянские языковеды: Биобиблиогр. слав. Т. 2. Минск, 1977.
 Зленко Г. Д. Энциклопедия современной Украины. — Т. 3. — Киев, 2004., стр. 553—554
 Пивторак Г. П. БУЗУК Петр Афанасьевич //  — С 58.
 «Датченко Ю. В.» К вопросу о лингвистическом наследии Петра Бузука .
 Бузук Петр Афанасьевич // Украинская грамматика в именах. Донецк, 2013. С. 52-53.

Выпускники историко-филологического факультета Императорского Новороссийского университета
Лингвисты Российской империи
Слависты Российской империи
Педагоги Российской империи
Лингвисты СССР
Слависты СССР
Педагоги СССР
Лингвисты Белоруссии
Преподаватели Белорусского государственного университета
Посмертно реабилитированные в СССР
Расстрелянные в СССР
Преподаватели Вологодского педагогического университета
Диалектологи
Казнённые в 1938 году
Филологи, репрессированные в СССР
Доктора филологических наук